Nepomuk steht für:

 Nepomuk (Vorname)
 Johannes Nepomuk (um 1350–1393), böhmischer Heiliger
 Zeche Nepomuk in Fröndenberg, Nordrhein-Westfalen
 eine fiktive Figur in den Jim-Knopf-Romanen von Michael Ende, siehe Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer #Nepomuk

Orte:
 Nepomuk (Stadt), Stadt im Okres Plzeň-jih, Tschechien
 Nepomuk pod Třemšínem, Gemeinde im Okres Příbram, Tschechien
 Nepomuk, Ortsteil von Jílovice u Trhových Svinů, Okres České Budějovice, Tschechien
 Karlov-Nepomuk, Ortsteil von Dražíč, Okres Písek, Tschechien
 deutscher Name des Ortsteils Capartice der Gemeinde Klenčí pod Čerchovem, Okres Domažlice, Tschechien
 deutscher Name des Ortsteils Nepomuky der Gemeinde Horní Čermná, Okres Ústí nad Orlicí, Tschechien
 deutscher Name des Ortsteils Nepomuky na Moravě der Gemeinde Stará Říše, Okres Jihlava, Tschechien

NEPOMUK steht als Akronym für:
 Networked Environment for Personalized, Ontology-based Management of Unified Knowledge, siehe NEPOMUK (Framework)

Siehe auch:
 Nepomucenum
 Nepomukbrücke

Abkürzung